Gibsoniothamnus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gibsoniothamnus ingår i familjen Schlegeliaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Gibsoniothamnus